Le Synode sur la famille peut faire référence aux :
 Synode des évêques sur les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation qui s'est tenu du 5 au 
 Synode des évêques sur la mission de la famille dans l'Église et dans le monde qui s'est tenu du 4 au , souvent appelé second synode sur la famille

Homonymie